Alfred Geisel ist der Name folgender Personen:

* Alfred Geisel (Schneidermeister) (1900–??), deutscher Schneidermeister und Handwerksfunktionär
 Alfred Geisel (Politiker) (* 1931), deutscher Politiker (SPD), MdL Baden-Württemberg